Rywalizacja w grze pojedynczej mężczyzn w jeu de paume na IV Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie trwała od 18 do 28 maja. 

W turnieju startowało 11 zawodników z 2 krajów. Złoty medal zdobył Amerykanin Jay Gould II, srebrny Eustace Miles i brązowy Neville Bulwer-Lytton (obaj z Wielkiej Brytanii). Była to jedyna konkurencja rozgrywana na igrzyskach olimpijskich w jeu de paume.

Klasyfikacja końcowa

Drabinka

Bibliografia 
 

Jeu de paume na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908